Essunga (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Essunga (plaats), plaats (niet de hoofdplaats) in deze gemeente.